Ла Креста има више значења:

 Ла Креста (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Креста, Палма де Молина (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику